Суперкубок Чехии по футболу 2014 года () — 5-й розыгрыш Суперкубка Чехии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 и обладатель Кубка Чехии 2013/14 пражская «Спарта» с вице-чемпионом Чехии и финалистом кубка страны «Викторией» из Пльзени. Встреча состоялась 18 июля 2014 года в Праге, на стадионе Дженерали Арена.

До этого матча «Спарта» 1 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Чехии (в 2010 году, в котором переиграла всю ту же «Викторию» 1:0), «Виктория» же играла 3 раза (в 2011 и 2013 побеждала).

Обладателем Суперкубка Чехии 2014 года стала «Спарта», разгромившая «Викторию» со счётом 3:0.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Чехии 2014 на сайте soccerway.com

2014
Матчи ФК «Спарта» Прага
Матчи ФК «Виктория» Пльзень
Чехия
Спорт в Чехии в 2014 году
Июль 2014 года
События 18 июля
Спортивные соревнования в Праге